The Black Watch est un régiment écossais.
 The Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada est un régiment canadien.
 The Black Watch est un film américain de John Ford sorti en 1929.
The Black Watch est un groupe de rock californien